een formele benaming voor een klant, een persoon aan wie een product of dienst wordt geleverd
 een client bij wie geen medische ingrepen worden verricht (bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg)
 Cliens, een term uit de Romeinse geschiedenis
 Client (applicatie), een term uit de informatietechnologie voor een computerprogramma dat een verbinding maakt met een server

Cultuur 
 Client (band), een Britse synthpopband
 Client (album), een album uit 2003 van deze band
Clients, een studioalbum van The Red Chord
De cliënt, een juridische thriller van John Grisham
The Client (1994), een film gebaseerd op de roman van Grisham
The Client (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op de roman
The Client (2011), een Zuid-Koreaanse thriller
"The Client", een aflevering van de televisieserie The Office

Noot